Bessel-Hagen ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Bessel-Hagen (1898–1946), deutscher Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Ernst Bessel Hagen (1851–1923), deutscher Angewandter Physiker und Experimentalphysiker
 Fritz Karl Bessel-Hagen (1856–1945), preußischer Mediziner und Chirurg
 Hermann Bessel Hagen (1889–1976), deutscher Geograph